Vredenburg kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernest Watson Vredenburg
 Vance T. Vredenburg

Robotskapade auktorsförkortningar